Patoka peut faire référence à :
 Patoka, localité de la gmina de Gromadka, située dans le powiat de Bolesławiec en voïvodie de Basse-Silésie, en Pologne.
 Patoka, village du comté de Marion dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Patoka Township, un township du comté de Madison dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Patoka, une rivière longue de , affluent de la Wabash, qui s'écoule dans le sud-ouest de l'Indiana, aux États-Unis.